El título Hungry Hearts (corazones hambrientos en español) puede referirse a:

 Hungry Hearts, colección de historias cortas publicada en 1920 por Anzia Yezierska.
 Hungry Hearts, película de 1911 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Hungry Hearts, película de 1916 protagonizada por Oliver Hardy.
 Hungry Hearts, película de 1922 dirigida por E. Mason Hopper.
 Hungry Hearts, película de 2002 dirigida por Rolf Schrader.
 Hungry Hearts, película de 2014 dirigida por Saverio Costanzo.
 Hungry Heart: Wild Striker, un manga y serie de anime japonesa.